

Film
 Bunker – film tv del 1981 diretto da George Schaefer
 Il bunker (The Blockhouse) – film del 1973 diretto da Clive Rees
 The Bunker – film del 2001 diretto da Rob Green

Geografia
 Bunker – comune statunitense del Missouri
 Bunker Hill – distretto storico della Downtown di Los Angeles
 Bunker Hill – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nella contea di Macoupin nell'Illinois
 Bunker Hill Village – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nella contea di Harris nel Texas

Persone
 Chang ed Eng Bunker – celebri gemelli siamesi vissuti nel XIX secolo
 Clive Bunker (1946) – batterista britannico
 Dennis Miller Bunker (1861-1890) – pittore statunitense
 Edward Bunker (1933-2005) – scrittore, sceneggiatore ed attore statunitense
 Ellsworth Bunker (1894-1984) – diplomatico statunitense, ambasciatore in Italia nel 1952-53
 Frank Bunker Gilbreth (1868-1924) – ingegnere statunitense, fondatore del taylorismo 
 Max Bunker, nome d'arte di Luciano Secchi (1939) – fumettista, scrittore, editore e giornalista italiano

Personaggi immaginari
 Archie Bunker – personaggio di fantasia della sitcom statunitense Arcibaldo degli anni settanta
 Bunker – personaggio della DC Comics e membro dei Teen Titans

Altro
 bunker – fortificazione militare difensiva
 bunker – banco di sabbia di piccole dimensioni che costituisce un ostacolo nei campi da golf
 bunker oil – combustibile per motori marittimi
 Búnker – fazione dell'estrema destra spagnola attiva nel periodo di transizione verso la democrazia, dopo la morte di Franco
Bunker – Termine mediatico per definire un'area nascosta o mimetizzata in un appartamento o in aree di campagna, usata da alcuni esponenti di organizzazioni criminali di stampo mafioso durante il loro periodo di latitanza, quali la 'ndrangheta e la Camorra.

Altri progetti